Ви́лочка, или вилочковая кость ( «маленькая вилка») — дугообразная косточка в скелете птиц и некоторых текодонтов. Представляет собой две сросшиеся ключицы. Расположена между грудиной и позвоночником, между передними концами коракоидов.

Функция 
У птиц вилочка представляет собой своего рода пружину, амортизирующую резкие толчки при взмахах крыла в полёте. При каждом взмахе она то немного сжимается, то возвращается к исходной форме.

Эволюция 
Приблизительная эволюция вилочки выглядит так (целофиз — аллозавр — велоцираптор — археоптерикс — голубь):

В культуре 
Вилочка («дужка»), извлечённая из сваренной домашней птицы и очищенная, нередко используется в гаданиях и играх. При этом её, как правило, разламывают на две части.

Гадания 
 В англосаксонской культуре вилочку ( или ) разламывают два человека, каждый из которых держится за один из отростков. Они загадывают желания и выигрывает тот, кто отломит бо́льшую часть вилочки; его желание сбудется (при этом он может подарить свой кусок вилочки любому другому человеку с правом загадать желание). По некоторым данным, этот тип гадания восходит к этрускам.
 В более старом варианте гадание происходило на то, кто из двух участников скорее женится / выйдет замуж (вилочка называлась тогда ).
 В одном из русских гаданий вилочку давали молодожёнам, каждый из них тянул за свою часть и считалось, что тот, у кого в руках останется бо́льшая по размеру косточка, будет главой семьи.

Игры 
 Популярная в разных культурах игра с вилочкой состоит в том, что двое играющих разламывают её, говоря друг другу «бери и помни» либо другое условленное выражение. После этого каждый из них пытается дать в руки другому какой-то предмет. При этом берущий должен, принимая предмет, сказать «беру и помню», а дающий «бери и помни» (или условленное слово). Кто первый произносит условную фразу, тот и выигрывает, либо если берущий человек забывает сказать «Беру и помню» (зависит от оговоренных перед игрой правил). Названия этой игры в некоторых культурах:
 русская: «бери и помни» или «ельчик» (от елец — диалектного названия вилочки)
 болгарская: «ядец»
 татарская: «ядәч», аналогичные названия имеются в других тюркских языках

См. также 
 Вилка
 Фуркула
 Вилочковая железа — название железы происходит от этой кости, возле которой располагается у птиц

Примечания 

Анатомия птиц
Костная система